Серге́й Алексе́евич Абра́мов (9 сентября 1990) — российский футболист, игрок в мини-футбол, нападающий. Капитан клуба «Синара» и сборной России по мини-футболу.

Биография

Первые сезоны 
Воспитанник екатеринбургского клуба «ВИЗ-Синара». К основному составу команды начал привлекаться в 2007 году, однако полноценный дебют Сергея состоялся в сезоне 2008/09. Первый мяч в чемпионате забил 20 сентября 2008 года в ворота московского «Спартака», который остался единственным в матче и принёс екатеринбуржцам победу. Всего за сезон Абрамов забил 6 мячей и помог «ВИЗ-Синаре» завоевать первый в истории чемпионский титул. Столько же забил и в следующем сезоне, также окончившемся чемпионством екатеринбургской команды.

17 августа 2015 года перешёл в Дину.
Сейчас игрок МФК Синара.

Дебют в сборной 
Вскоре после завоевания второго чемпионского титула Абрамов вошёл в экспериментальный состав сборной России, собранный для участия в товарищеских матчах против сборной Японии. В дебютном для себя матче за сборную, прошедшем 11 мая 2010 года, Сергей отличился двумя забитыми голами и отдал две голевые передачи.

Постепенно Абрамов закрепился в сборной. В октябре 2011 года он забил важный гол в ворота сборной Бразилии в финале Гран-при, который позволил перевести игру в дополнительное время. В январе 2012 года Абрамов вошёл в состав сборной на чемпионат Европы 2012 года.

Достижения 
 Командные
 Чемпион России по мини-футболу (3): 2008/09, 2009/10, 2020/21
 Серебряный призёр Чемпионата Европы по мини-футболу (3): 2012, 2014, 2016, 2022
 Обладатель кубка России: 2017, 2022, 2023

 Личные
 Лучший бомбардир чемпионата России: 2020/21

Статистика 
По состоянию на завершение Евро-2012

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте АМФР
 Профиль на официальном сайте «ВИЗ-Синары»
 Профиль на сайте «Дины»

Игроки в мини-футбол России
Игроки сборной России по мини-футболу
Игроки МФК «Дина»
Игроки МФК «Синара»